een cabaretvoorstelling, zie Cabaret (kleinkunst)
 Oudejaarsconference, een cabaretvoorstelling ter gelegenheid van de jaarswisseling
 Conference (peer), een peercultivar
 Football Conference, voetbalcompetitie in Engeland